Niemcy:
 Ahlbeck – część gminy (Ortsteil) Heringsdorf w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald, 
 Ahlbeck – gmina  w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Zobacz też:
 Albeck